Немецкие подводные лодки
U-140 (1918)
U-140 (1940)